Аликін Володимир Олександрович — радянський біатлоніст і російський тренер по біатлону, олімпійський чемпіон, заслужений майстер спорту СРСР.
 Аликін Павло Павлович — російський футболіст, захисник клубу «Уфа».
Прізвища